Nanna kan avse:

 Nanna (namn) – ett kvinnonamn.
 Nanna (mesopotamisk mytologi) – en sumerisk gud i mesopotamisk mytologi
 Nanna (nordisk mytologi) – en gudinna i nordisk mytologi
 Nanna (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Nanna-Boland estet- och hantverksklasser – en grundskola i Uppsala
 Nannaskolan – en skolbyggnad i Uppsala